Les Nycteroleteridae (nyctérolétéridés en français) sont une famille éteinte de parareptiles pareiasauromorphes de taille modeste. Ils ont vécu durant le Permien moyen et au début du Permien supérieur, du Roadien et au Wuchiapingien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Leurs restes fossiles sont surtout connus en Russie cisouralienne (piémont ouest de l'Oural) et dans la région d'Arkhangelsk au nord-ouest de la Russie. Quelques fossiles appartenant à cette famille ont également été trouvés en Oklahoma (États-Unis) et en Afrique du Sud.

Description 
 
Ce sont des reptiles primitifs, qui conservent des caractères de leurs ancêtres amphibiens. 
Leur longueur totale varie selon les genres de  ; celle de leurs crânes de . Leurs crânes sont triangulaires et souvent aplatis, avec sur leur sommet un maillage caractéristique de petites perforations circulaires accompagnées parfois d'un réseau de bosses.

Ils possèdent, sauf chez Rhipaeosaurus, des dents nombreuses, petites et pointues, indiquant un régime alimentaire composé d'insectes et de petits invertébrés.

En 2007, Johannes Müller et Linda A. Tsuji ont proposé que ces parareptiles, par analogie avec les amniotes actuels, possédaient une oreille moyenne indiquant une ouïe très fine. Ils ont suggéré qu'ils étaient ainsi potentiellement adaptés à une vie crépusculaire.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre la position de Nycteroleteridae en groupe frère des Pareiasauroidea au sein des Pareiasauromorpha :

Notes et références

Références taxinomiques 

 

Famille de sauropsides préhistoriques (nom scientifique)
Anapside (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Taxon fossile décrit en 1956